Лас Муњекас има више значења:

 Лас Муњекас, Парсела Уно (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Лас Муњекас (Сучијате), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Муњекас (Кваутемок), насеље у савезној држави Чивава у Мексику